Il cubo  – scultura di Isamu Noguchi di fronte al Marine Midland Building a New York
Il cubo  – scultura di  José Rodrigues a Porto
Il cubo – film del 1997 diretto da Vincenzo Natali
Il cubo 2 – film del 2002 diretto da Andrzej Sekuła